Hayashida bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Hayashida (Hyōgo) (eingemeindet nach Himeji)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Hayashida (Han)

Hayashida ist der Familienname folgender Personen:
 Fumiko Hayashida († 2014), US-amerikanische Kriegsinternierte
 Kaito Hayashida (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Kōichi Hayashida (* 1969), japanischer Videospielentwickler
 Kōya Hayashida (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Q Hayashida, japanischer Mangaka
 Hayashida Takeshi, japanischer Politiker
 Hayashida Yukio (1915–2007), japanischer Politiker